Postal kan syfta på:

 Postal – ett kontroversiellt datorspel från 1997
 Postal (film) – en film från 2007 i regi av Uwe Boll

Geografi

Italien 

 Postal, Sydtyrolen, kommun, Trentino-Alto Adige, Bolzano, 

Robotskapade Italienförgreningar